PON se puede referir a:

 PON, Pasive Optical Network, tecnología usada en las redes de fibra óptica GPON y EPON.
 Power of Nature, nombre artístico de Daichi Watanabe, músico japonés.

 PON, Perro Satanico o Náhuatl,
Se cree en diversas culturas que existe la reencarnación del mal en diferentes formas, una de ellas es un perro negro venido del infierno, se cree que tiene poderes y que su aullido asusta a los ángeles.

Enlaces externos